John Wood kan syfta på:

John Wood (engelsk skådespelare) (1930–2011), engelsk skådespelare
John Wood (australisk skådespelare) (1946–), autralisk skådespelare)
John Wood (musikproducent) – engelsk musikproducent